Стратификация водоёмов может означать:
 Температурная стратификация водоёмов
 Стратификация водоёмов по плотности